Barrias ist der Familienname folgender Personen:

 Félix-Joseph Barrias (1822–1907), französischer Historienmaler
 José Barrias (1944–2020), portugiesischer Künstler
 Louis-Ernest Barrias (1841–1905), französischer Bildhauer